Een godsoordeel
 De vuurproef (attractie), een attractie in Het Spoorwegmuseum.
 De vuurproef (hoorspel), hoorspel van de BBC.
 6e deel van de Originele Serie van Warrior Cats